Chris Imes, ameriški hokejist in hokejski trener, * 27. avgust 1972, Birchdale, Minnesota, ZDA.

Imes je kariero začel v študentski ligi NCAA pri Univerzi Maina, nadaljeval v IHL pri Minnesota Moose in WCHL pri Anchorage Aces. Za ameriško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah leta 1994 v Lillehammerju, kjer na osmih tekmah ni dosegel točke, in Svetovnem prvenstvu leta 1995, kjer je na šestih tekmah dosegel en gol. Med sezonama 1997/1998 in 1999/2000 je igral za Olimpija Herz, kjer je bil tudi glavni trener v sezoni 2003/2003.

Pregled kariere

|-
| University of Maine
| NCAA
| 90/91
|
| 37
| 6
| 8
| 14
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| +7
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Maine
| NCAA
| 91/92
|
| 31
| 4
| 19
| 23
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Univerza Maina
| NCAA
| 92/93
|
| 45
| 12
| 23
| 35
|

| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Maine
| NCAA
| 94/95
|
| 43
| 4
| 29
| 33
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota Moose
| IHL
| 94/95
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -1
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota Moose
| IHL
| 95/96
|
| 80
| 4
| 14
| 18
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anchorage Aces
| WCHL
| 96/97
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|
| 9
| 1
| 3
| 4
|
| 24
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Slovenska liga
| 99/00
|
| 31
| 7
| 9
| 16
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |304
| bgcolor="#7FFF00" |42
| bgcolor="#7FFF00" |107
| bgcolor="#7FFF00" |149
| bgcolor="#7FFF00" |+3
| bgcolor="#7FFF00" |188
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |12
| bgcolor="#7FFF00" |1
| bgcolor="#7FFF00" |3
| bgcolor="#7FFF00" |4
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |24
|}

Glej tudi
 Seznam ameriških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski branilci
Ameriški hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za ZDA
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Hokejisti Minnesota Moose
Hokejisti Anchorage Aces
Hokejisti HK Olimpija
Ameriški hokejski trenerji
Trenerji HK Olimpija